Dumitraș ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Dumitraș (* 1988), rumänischer Fußballspieler
 Constantin Dumitraș (* 1946), rumänischer Eishockeyspieler
 Gheorghie Dumitraș (* 1952), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Haralambie Dumitraș (* 1960), rumänischer Rugbyspieler und -trainer
 Iulian Dumitraș (* 1982), rumänischer Rugby-Union-Spieler